Heilani est un prénom d'origine hawaïenne qui peut se traduire par "Couronne céleste". Étymologiquement, ce prénom vient de "hei" qui signifie "couronne" et de "lani" qui signifie "ciel".

Prénom hawaïen